El rei mitològic Pigmalió
 Pigmalió (fill de Belos), rei de Tir.
 Lefecte Pigmalió, consistent en atribuir expectatives als altres i que es compleixin.
 Pigmalió (obra de teatre): obra teatral de George Bernard Shaw, traduïda per Joan Oliver.
 Pygmalion (pel·lícula): adaptació cinematogràfica (1938) de l'obra teatral feta pel mateix Bernard Shaw i protagonitzada per Leslie Howard.